Puhle ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Puhle (* 1940), deutscher Historiker und Politikwissenschaftler
 Matthias Puhle (* 1955), deutscher Historiker
 Matthias Puhle (Handballspieler) (* 1985), deutscher Handballspieler
Siehe auch:
 Puhl
 Pule